Rosendal kan henvise til flere stednavne:

Danmark 
 Rosendal (Faxe Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Faxe Sogn, Faxe Kommune
 Rosendal (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn, Frederikshavn Kommune
 Rosendal (Ådum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ådum Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Rosendal (Hadsund) – en bebyggelse i Hadsund, Mariagerfjord Kommune

Norge 
 Rosendal (Hordaland) – administrationsbyen i Kvinnherad kommune i Hordaland fylke.
 Baroniet Rosendal – tidligere baroni.

Sverige 
 Rosendal Slot - skånsk slot bygget af Anders Steensen Bille

Bulgarien 
 Rosendalen - geografisk område hvor der dyrkes mange roser, med byen Kazanlak som centrum.